«Чёрный дрозд» () — американский художественный фильм режиссёра Роджера Мишелла, премьера которого состоялась в 2019 году. Главные роли в нём сыграли Сьюзан Сарандон и Кейт Уинслет.

Сюжет 
Главная героиня фильма — пожилая женщина, которая, получив смертельный диагноз, приглашает семью в свой загородный дом на последнюю встречу.

В ролях 
 Сьюзан Сарандон — Лили.
 Кейт Уинслет — Дженнифер.
 Сэм Нилл — Пол.
Мия Васиковска — Анна.

Производство и релиз 
Проект был анонсирован летом 2018 года. Съёмки начались в октябре того же года и проходили в Англии. Премьера состоялась 6 сентября 2019 года на кинофестивале в Торонто, а на большие экраны фильм вышел 18 сентября 2020 года.

Примечания 

Фильмы США 2019 года
Фильмы Роджера Мичелла